Dobroje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Dobroje (Belgorod, Graiworonski), in der Oblast Belgorod, Graiworonski rajon
 Dobroje (Belgorod, Schebekinski), in der Oblast Belgorod, Schebekinski rajon
 Dobroje (Jüdische Autonome Oblast), in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Dobroje (Kaliningrad), im Rajon Gurjewsk der Oblast Kaliningrad ((Groß) Legden, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Dobroje, seit 1993 Ortsteil von Swetlogorsk, im Rajon Swetlogorsk der Oblast Kaliningrad (Preußisch Battau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Dobroje (Kaluga, Malojaroslawezki), in der Oblast Kaluga, Malojaroslawezki rajon
 Dobroje (Kaluga, Schukowski), in der Oblast Kaluga, Schukowski rajon
 Dobroje (Kursk), in der Oblast Kursk
 Dobroje (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Dobroje (Moskau), in der Oblast Moskau
 Dobroje (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Dobroje (Tula), in der Oblast Tula
 Dobroje (Tula), in der Oblast Tula
 Dobroje (Twer, Ostaschkowski), in der Oblast Twer, Ostaschkowski rajon
 Dobroje (Twer, Penowski), in der Oblast Twer, Penowski rajon